Toto je seznam měst ve Spojených státech amerických.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatel z let 1980, 1990 a 2000 (vždy 1. dubna), odhad počtu obyvatel k 1. červenci 2007 a správní jednotky (státy), do nichž jednotlivá města patří. Hlavní město Washington je zahrnuto do District of Columbia a nepatří do žádného státu. Počet obyvatel se vztahuje na město v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

(SO = sčítání obyvatelstva, OP = odhad počtu obyvatel)

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 
 United States Census Bureau
 City Population - počty obyvatel amerických měst v historii
 World Gazetteer - počty obyvatel amerických měst v současnosti

 
 
Spojené státy americké